Umm at-Tut – miejscowość w Libanie
 Umm at-Tut – miejscowość w Autonomii Palestyńskiej, na Zachodnim Brzegu